Клюкино — название населённых пунктов в России:
 
 Клюкино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Клюкино — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Клюкино — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Клюкино — деревня в Поназыревском районе Костромской области.
 Клюкино — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Клюкино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Клюкино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Клюкино — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Клюкино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Клюкино — деревня в Опочецком районе Псковской области, Варыгинская волость.
 Клюкино — деревня в Опочецком районе Псковской области, Матюшкинская волость.
 Клюкино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Клюкино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Клюкино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Клюкино — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Клюкино — деревня в Кашинском районе Тверской области.